Пуерто дел Окоте има више значења:

 Пуерто дел Окоте, Ел Конфите (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Окоте (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику